Johannes Rebmann kan syfta på bland andra:

* Johannes Rebmann (omkring 1467–1517), tysk teolog och ordensbroder
 Johannes Rebmann (1812–1890), schweizisk politiker 
 Johannes Rebmann (1820–1876), tysk missionär, språkforskare och geograf

Se även 

 Johann Jakob Rebmann (1846–1932), schweizisk politiker